En anglais, goal signifie « but ». Le terme goal est également utilisé pour désigner le gardien de but (en anglais : goalkeeper) dans certains sports collectifs, mais son utilisation est en voie de disparition dans ce sens.

Goal est aussi un prénom breton.

Site web 

 Goal : site web sportif.

Cinéma et télévision 

 La trilogie Goal! :
 Goal ! Naissance d'un prodige (2005) ;
 Goal ! 2 - La Consécration (2006) ;
 Goal! 3 (2009) ;
 Goal! Goal! Another Goal!.

Goal : Série télévisée française.

Jeux/Jeux vidéo 
 un jeu de grattage de La Française des jeux et de Loterie Nationale belge, axé sur le football,
 Goal ! (NES) ;
 Goal ! 2 (NES) ;
 Goal !, jeu de football créé par Dino Dini pour Amiga, Atari ST, DOS, sans rapport avec les deux jeux précédents ;
 Goal! Goal! Goal! (Neo-Geo MVS et Neo-Geo AES) ;
 Goal FH (Field Hunter) (3DO).

Musique 
 Charles De Goal, groupe français de punk rock.